Arisio peut faire référence à:

Patronymie
 Luigi Arisio (1926-2020) était un homme politique italien.
 Mario Arisio (1885-1950) était un général italien.